Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1984-1985 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1984-1985
Championnat Espagne Fotball 1984-1985 D1
Championnat Espagne Fotball 1984-1985 D1
Espagne
Espagne